Combat de Nampala (2008), lors de la Rébellion touarègue de 2007-2009.
 Combat de Nampala (2015), lors de la guerre du Mali.
 Combat de Nampala (2016), lors de la guerre du Mali.